Voici la liste des planètes mineures numérotées de 385001 à 386000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 385001 à 386000

385001-385100

385101-385200

385201-385300

385301-385400

385401-385500

385501-385600

385601-385700

385701-385800

385801-385900

385901-386000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000